Lundell är ett svenskt efternamn. som den 31 december 2013 bars av 3438 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lundell
 Agnes Lundell (1878–1936), finländsk advokat och donator
 Arne Lundell, flera personer
 Arne Lundell (kroppsbyggare) (född 1975)
 Arne Lundell (militär) (1925–2006)
 Bengt Lundell (född 1951), statsvetare, docent och universitetslektor 
 Bertil Lundell (1908–1996), ishockeyspelare
 Carl Arne Lundell (1915–1991), tecknare, grafiker och bildhuggare
 Cyrus Longworth Lundell (1907–1994), amerikansk botaniker
 Einar "Knatten" Lundell (1894–1976), bandy- och ishockeyspelare
 Ernst Lundell (1857–1944), godsägare och politiker, högerman
 Frida Lundell (född 1976), fotomodell och TV-profil
 Fridha Lundell (1987–2019), sångerska
 Gösta Lundell (1899–1979), kompositör och musiker
 Jacob Lundell (1813–1852), nationalekonom, professor
 Jan Lundell (född 1973), finländsk ishockeymålvakt
 Joakim Lundell (född 1985), youtubeprofil, artist och dokusåpadeltagare
 Johan Lundell (1851–1940), språkforskare, professor
 Johan Adolf Lundell (1803–1867), orgelbyggare, musikdirektör och kyrkoherde
 Jonna Lundell (född 1994), youtubeporil och influerare
 Kerstin Lundell (född 1959), journalsit och författare
 Kristin Lundell (född 1981), journalist
 Lars Lundell (född 1952), flygofficer
 Lars-Åke Lundell (född 1946), ishockeyspelare
 Love Lundell (född 1981), konstnär
 Maria Andersson Lundell (född 1981), låtskrivare, sångerska och gitarrist
 Martin Lundell, flera personer
 Martin Lundell (född 1964), bangolfare
 Martin Lundell (kyrkoherde) (1646–1700), präst och riksdagsman
 Martin Lundell (VD), ledare för bagerinäringens branschorganisation 
 Nils Lundell (1889–1943), skådespelare
 Ove Lundell (1930–2001), motocrossförare
 Per Lundell (född 1968), ishockeyspelare
 Per Olof Lundell (1849–1921), lantbrukare och politiker
 Robert Lundell (född 1950), magiker, illusionist och komiker
 Sanna Lundell (född 1978), journalist och bloggare
 Seth Lundell (1892–1966), mykolog
 Sture Lundell (1910–1996), ämbetsman, regeringsråd
 Torsten Lundell (1889–1970), militär och politiker, högerman
 Ulf Lundell  (född 1949), musiker, författare och konstnär

Se även
 Lundellbunkern, podradioprogram i 69 avsnitt 2015–2016
 Lundellska skolan, gymnasieksola i Uppsala, känd som Skrapan

Källor

Svenska efternamn

en:Lundell